zysk – jedno z pojęć rachunkowości

Osoby o nazwisku „Zysk”
 Robert Zysk – niemiecki szachista
 Tadeusz Zysk – założyciel wydawnictwa „Zysk i S-ka”
 Zbigniew Zysk – polski polityk, poseł na Sejm II kadencji

Zobacz też 

„Zysk i S-ka” – wydawnictwo z siedzibą w Poznaniu